Las Brisas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Brisas, Nuevo León, General Terán, 
 Las Brisas, Baja California, Ensenada, 
 Las Brisas, Sinaloa, Culiacán, 
 Las Brisas, Chiapas, Siltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar